Abass Bonfoh, Togolees staatsman
 Abass Akande Obesere, een inwoner van Ibadan in Nigeria en populaire Fuji-muzikant
 Abass Alavi, hoogleraar Radiologie en Neurologie
 Abass Bundu, een voormalige politicus en diplomaat uit Sierra Leone
 Abass Inusah (geboren 1982), een voetballer die speelde voor de club Platinum Stars
 Abass Lawal (geboren 1980), een Nigeriaanse voetballer, die speelt voor Club Khaleej

Zie ook
Abbas